De Primera División 2003/04 was de 73e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Real Zaragoza, Albacete Balompié en Real Murcia.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2003/2004 werd Ronaldo topscorer met 24 doelpunten.

Records
Meeste overwinningen - Valencia (23x)
Minste overwinningen - Murcia (5x)
De meeste gelijke spelen - Osasuna (15x)
Minste gelijke spelen - Espanyol (4x)
De meeste verliezen - Murcia (22x)
Minste verliezen - Valencia (7x)
Hoogst aantal gescoorde goals - Real Madrid (72x)
Minste aantal doelpunten - Murcia (29x)
De meeste tegendoelpunten - Celta de Vigo (68x)
Minste aantal tegendoelpunten - Valencia (27x)

Zie ook
Copa del Rey 2003/04

Primera División
Competitievoetbal 2003/04